

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 11 podstawowych
 Sielec – część miasta Jaworzno
 Sielec – część miasta Przemyśl
 Sielec – część miasta Sosnowiec
 Sielec – część miasta Tarnobrzeg
 Sielec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Janikowo 
 Sielec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Sielec – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice 
 Sielec – część wsi Dzierążnia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Sielec – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Sielec – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Sielec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn 
 Sielec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Sielec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce 
 Sielec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica 
 Sielec – wieś, woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Sielec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów

Białoruś 
 Sielec – wieś obwodzie brzeskim, w rejonie berezowskim
 Sielec – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Dobromyśl
 Sielec – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Sielec – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany
 Sielec – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany
 gmina Sielec – gmina wiejska istniejąca do 1939 r. w woj. poleskim

Ukraina 
 Sielec – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Sielec (ukr. Селець) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Sielec Bieńków  (ukr. Сілець) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim
 Sielec  (ukr. Сілець) – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Sielec (ukr. Селець) – wieś na Ukrainie w ob. rówieńskim, w rejonie dąbrowickim
 Sielec (ukr. Сільце) – wieś na Ukrainie w ob. wołyńskim, w rejonie horochowskim
 Sielec (ukr. Сільце) – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, w rej. kowelskim
 Sielec (ukr. Селець) – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, w rej. turzyskim
 Sielec (ukr. Селець) – wieś na Ukrainie w ob. wołyńskim, w  rej. włodzimierskim
 Sielec (ukr. Селець) – wieś na Ukrainie w ob. żytomierskim, w rejonie narodyckim
 Sielec (ukr. Селець) – wieś na Ukrainie w ob. żytomierskim, w rej. czerniachowskim

Zobacz też 
 Majdan-Sielec
 Nowy Sielec
 Sielec Biskupi
 Sielec-Kolonia
 Stary Sielec